Krnja Jela (Bosanski Petrovac), een plaats in de gemeente Bosanski Petrovac in Bosnië-Herzegovina
 Krnja Jela (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik
 Krnja Jela (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica